Macaigne ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Macaigne (1904–1995), französischer Luftfahrtpionier
 Vincent Macaigne (* 1978), französischer Schauspieler